Kyle Martino, 19 de fevereiro de 1981) é um ex-futebolista profissional estadunidense, atuou por sete temporadas com o Columbus Crew S.C. e LA Galaxy na MLS como meio-campista e atualmente é um analista e apresentador de futebol na televisão.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas dos Estados Unidos
Futebolistas do Columbus Crew Soccer Club
Naturais de Atlanta